O13 ou O-13 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HNLMS O 13, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 O-13 Falcon, un avion militaire américain de l'entre-deux-guerres.

Médecine 
 Hypertension artérielle gravidique, sans protéinurie, d’après la classification internationale des maladies,

Transports 
Autoroute
  Autoroute espagnole O-13, une autoroute urbaine d'Oviedo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres